El par de cajas de Farnsworth o La paracaja de Farnsworth (España) es el episodio 69 (décimo quinto de la cuarta temporada) de la serie de televisión de dibujos animados estadounidense Futurama.

Sinopsis 
El Profesor está realizando un experimento en su laboratorio y se producen explosiones por todos lados. Mientras tanto Fry está intentando convencer a Leela para que salga con él. Leela le pone como excusa el que se dejó el tostador encendido y Fry le pregunta el motivo real de su negativa. Leela le responde que le da mucho apuro confesarlo pero que tiene el síndrome de la bota sudorosa. Amy añade que por eso ella se sentó en la zona de "no olorosos". El Profesor llega entonces con una caja y explica a todos que deben arrojarla dentro del propio sol, puesto que casi le cuesta la vida. Solamente el núcleo termonuclear del sol posee energía suficiente para la destrucción total de la caja. Todos intentan abrir la caja para mirar dentro, pero el Profesor lo impide a martillazos y ordena a Leela que vigile la caja para que nadie pueda mirar dentro.

Resulta que dentro de la caja se encuentra otro universo. En ese universo paralelo, a su vez se encuentra otro universo. Formándose un entresijo de múltiples universos paralelos, en las que las realidades también son diferentes. Por ejemplo, en el primer universo paralelo, Fry está casado con Leela. Y todo porque Leela lo elige todo a cara o cruz; y mientras en un universo sale cara, en el paralelo sale cruz.
El tema principal del capítulo, es que dentro de cada caja hay un nuevo universo alternativo y paralelo.

Curiosidades
El título del episodio es una referencia a la teoría matemática conocida como " La paradoja de Farnsworth" "Farnsworth paradox".

Episodios de Futurama